Джакарта

 Джакарта — столица Индонезии
 Apache Jakarta Project — один из проектов Apache Software Foundation.
 Jakarta — музыкальная группа.
 Jakarta — французский музыкальный проект.

См. также 
 Джакарт